Zupci est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
 Zupci, un village situé dans la municipalité de Šekovići et dans la République serbe de Bosnie en Bosnie-Herzégovine ;
au Monténégro
 Zupci, un village situé dans la municipalité de Bar.